Moderne femkamp under Sommer-OL 2020 for mænf blev afholdt i Musashino Forest Sports Plaza og Tokyo Stadium den 5. og 7. august 2021.

Resultater

Referencer 

Moderne femkamp under sommer-OL 2020